

Geografia 
 Malesia – sineddoche per Malaysia, Stato dell'Asia sudorientale
 Malesia – in senso ampio, regione storico-geografica nel sud-est asiatico
 Malesia – in senso stretto, penisola nel sud-est asiatico
 Malësia – regione geografica tra Montenegro e Albania

Cinema 
 Malesia (Malaya) – film del 1949 di Richard Thorpe

Altro 
Malesia – genere di falena